

Geografia

Francia 
 Saint-Blaise – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Blaise – comune situato nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Saint-Blaise – ex comune ora frazione di Bettlach, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Saint-Blaise – ex comune ora frazione di Boudy-de-Beauregard, comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Saint-Blaise – ex comune ora frazione di Sainte-Marie-aux-Mines, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Saint-Blaise-du-Buis – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Blaise-la-Roche – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Saint-Blaise – comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate
 Blaise